Infectious bursal disease
 Inflammatory bowel disease, een verzamelnaam van chronische darmontstekingen waaronder colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn.